tytoń – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych
 tytoń – wyrób z liści tytoniu

Osoby o nazwisku Tytoń:
 Przemysław Tytoń – polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza